

Gruppi musicali 
 ON-OFF, gruppo rock italiano di Busto Arsizio
 On/Off, gruppo pop giapponese
 ON-OFF, DJ italiano

Informatica 
 On-off keying, tipo di modulazione ASK